

Дебрене () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Санданський.
 Дебрене () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.